

Codici 
 SKF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kelly Air Force Base, San Antonio / Kelly (Texas), Stati Uniti

Aziende 
 SKF – azienda fondata nel 1907 a Göteborg in Svezia, leader nella produzione di cuscinetti a sfera, anelli di tenuta e prodotti correlati.